

Acronimi 
 Fondo europeo per la pesca – fondo strutturale europeo che sostituisce lo Strumento finanziario di orientamento della pesca
 Front end processor

Codici 
 FEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Freeport, Illinois (Stati Uniti)